Berthelot är ett franskt efternamn. Personer med detta namn har givit namn till geografiska objekt utanför Frankrike.

Personer med efternamnet Berthelot
 Daniel Berthelot (1865–1927), fransk fysiker
 Henri Berthelot (1861–1931), fransk general
 Marcellin Berthelot (1827–1907), fransk kemist och politiker
 Nicolas Berthelot(född 1964), sportskytt
 Philippe Berthelot (1866–1934), fransk diplomat
 Pierre Berthelot (född 1943), fransk matematiker
 René Berthelot (1872–1960), fransk filosof
 Sabin Berthelot (1794–1880), fransk botaniker och zoolog

Geografi

Antarktis 

 Berthelotöarna,

Kanada
Samtliga nedanstående ligger i Québec-provinsen
 Lac Berthelot, flera insjöar
 Rivière Berthelot, vattendrag

Robotskapade Antarktisförgreningar
Efternamnsförgreningssidor
Franska efternamn